Kallningken ist der Name zweier ostpreußischer Dörfer, die heute in Litauen bzw. Russland liegen:
 Kallningken, Kreis Heydekrug, seit 1945: Kalininkai (Šilutė), Dorf in der Rajongemeinde Šilutė im Bezirk Klaipėda, Litauen
 Kallningken, 1938 bis 1946 Herdenau, Kreis Niederung/Elchniederung, seit 1946: Prochladnoje (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Kallningken, historischer Name von Kallnischken (1938–1945: Kunzmannsrode), Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Kalniszki, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen